Echipamentele grele de construcții sunt folosite în diverse scopuri în proiecte mari. Selectarea diferitelor tipuri de echipamente grele depinde de dimensiunea lucrării și de economia proiectului. Acestea fac parte din procesul de construcție mai ușor și mai rapid.

Excavatoarele 
Excavatoarele sunt echipamente importante care sunt utilizate pe scară largă în industria construcțiilor. Scopul lor general sunt săpăturile, dar în afară de asta, sunt folosite și pentru ridicarea anumitor greutăți, demolare, amenajarea râurilor, acesta mai este folosit și pentru încărcarea materialelor excavate ulterior.

Excavatoarele sunt alcătuite dintr-un braț lung, la capăt având o cupa, care poate să aibă de la 4 la 6 dinți, care asigura infingerea cupei în pământ. Exacavatorul mai cuprinde cabina operatorului, această se poate roți la 360*, ceea ce ușurează foarte mult operarea acestuia.

Excavatoarele sunt disponibile, atât pe roți, cât și pe senile.

Buldoexcavatorul 
Buldoexcavatorul este un alt echipament utilizat pe scară largă care este folosit pentru îndeplinirea mai multor scopuri. Numele în sine indică faptul că utilajul care sapă este prevăzut pe partea din spate a vehiculului, în timp ce cupa de încărcare este prevăzută în față acestuia. Acest lucru este foarte util pentru excavarea șanțurilor sub nivelul mașinii și se poate face încărcarea, descărcarea și ridicarea materialelor.

Excavator pe senile 
Excavatorul cu senile este un alt echipament greu, folosit în construcții, care este, în general, utilizat pentru excavații cu adâncime mai mare. Este alcătuit dintr-un braț de lungime mare și cupa de săpat, care se află în partea superioară a brațului și prinsă cu ajutorul unui cablu.

Buldozere 
Buldozerele sunt un alt tip de echipamente de excavare a solului care sunt folosite pentru a îndepărta stratul de pământ până la o anumită adâncime, Îndepărtarea pământului se face prin placă metalică lată cu muchii ascuțite, prevăzute în față. Această placă poate fi coborâtă și ridicată cu ajutorul pistoanelor hidraulice. Acestea sunt utilizate pe scară largă pentru îndepărtarea solului slab sau a straturilor de roca, ridicarea solului, etc.

Graderele 
Graderele denumite și autogredere sunt un alt tip de echipamente utilizate în construcții în special pentru construcția drumurilor. Este folosit în principal pentru a nivela suprafață solului. Grederul conține o lama orizontală între roțile din față și cele din spate și această lama este coborâtă în pământ în timpul lucrului. Cabina de operare este prevăzută în partea superioară a utilajului punții spate. Grederele cu motoare sunt, de asemenea, folosite pentru a îndepărta zăpadă sau murdăria de pe drumuri, pentru a aplatiza suprafață solului înainte de a pune stratul de asfalt, pentru a îndepărta stratul de sol inutil.

Încărcătoare 
Încărcătoarele sunt utilizate pe șantier pentru a încarcă materialul în basculante, camioane, etc. Materialele pot fi pământ excavat, deșeuri rezultate din demolări, materii prime, etc. Încărcătorul poate fi fie pe senile, fie pe roți. Încărcătoarele cu roți sunt utilizate pe scară largă în șantiere, în timp ce încărcătoarele pe senile sau pe senile sunt utilizate în locurile unde vechiculele pe roți nu pot ajunge.

Macarale turn 
Macaralele turn sunt macarale fixe care sunt utilizate în scopuri de ridicare în construcția de structuri înalte. Materialele grele, cum ar fi blocurile de beton precomprimat, fier, oțel, etc., acestea pot fi ridicate cu ușurință la înălțimea necesară folosind acest tip de echipament. Acestea constă într-un catart care este trunul vertical de sprijin, un braț, contrabratul care este celălalt braț care transporta contragreutatea pe partea din spate a macaralei și o cabina a operatorului din care este acționată macaraua.

Compactoare 
Compactoarele sau rolele sunt folosite pentru compactarea materialului sau a suprafeței pământului. Sunt disponibile diferite tipuri de compactoare pentru diferite scopuri. Rolele cu roți netede sunt utilizate pentru compactarea straturilor de mică adâncime de sol sau asfalt. Rolele cu picior sunt utilizate în scopuri de compactare adâncă, iar rolele pneumatice sunt utilizate pentru compactarea solurilor cu granulație fine, a straturilor de asfalt, etc.

Basculantă 
Basculantele sunt folosite în șantierele de construcții pentru a transporta materialul în cantități mai mari de la un șantier la altul sau la depozit. În general, în șantierele mari, se folosesc basculante de teren. Aceste basculante off-road conțîn roți mari cu spațiu imens pentru materiale, ceea ce le permite să transporte cantități uriașe de material în orice tip de condiții de sol.

În concluzie, utilajele grele de construcții ajută la desfășurarea mai simplă a lucrărilor de pe șantiere, datorită acestora lucrările sunt mai eficiente iar timpul de executare este mai scurt.